Il doppio del torneo di tennis Atlanta Open 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Paul Annacone e Christo van Rensburg che hanno battuto in finale Steve Denton e Tomáš Šmíd 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Ken Flach /  Robert Seguso (primo turno)
 Pat Cash /  John Fitzgerald (semifinali)

 Steve Denton /  Tomáš Šmíd (finale)
 Paul Annacone /  Christo van Rensburg (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Atlanta Open 1985